Jaime III puede referirse a:

 Jaime III de Mallorca (1315–1349), rey de Mallorca, conde de Rosellón y de la Cerdaña y señor de Montpellier. 
 Jaime de Borbón y Borbón-Parma (1870–1931), pretendiente carlista a la corona de España.